Termin amigdalaza ima više značenja.

 Amigdalinska beta-glukozidaza, enzim
 Beta-glukozidaza, enzim